Я́ков За́лманович Лесю́к (23 февраля 1916, Москва — 23 августа 1990) — советский и российский переводчик и литературовед.

Биография 
Окончил МИФЛИ им. Н. Г. Чернышевского (1941). 

Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалями. 

Член Союза писателей СССР (1962).

Переводы 

 Санд Ж. Мопрá: Роман. М., 1958 (пер. с франц.: вступление и главы I—XVII переведены Л. Е. Коганом, главы XVIII—XXX — Я. З. Лесюком) 
 Пиранделло Л. Новеллы. М., 1958
 Фревиль Ж. Тяжелый хлеб: Роман. М., 1959
 Бальзак О. Мелкие буржуа: Роман. М., 1960
 Золя Э. Человек-зверь: Роман. М., 1965
 Доде А. Джек: Роман (пер. с франц. совместно с М. Эфросом), 1965 
 Дрюон М. Сильные мира сего (1-й роман трилогии "Конец людей"): Роман. М., 1965 (пер. с франц. совместно с М. С. Кавтарадзе и Ю. П. Уваровым), Свидание в аду (3-й роман трилогии  "Конец людей"): Роман
 Клавель Б. В чужом доме: Роман. М., 1966; Сердца живых: Роман. М., 1968
 Карпентьер А. Век просвещения: Роман. М., 1968
 Фьори Ч. Жить запрещается: Рассказы. М., 1971
 Эгпарс А. Мы идем за своей тенью: Роман. М., 1974
 Санд Ж. Лукреция Флориани: Роман. М., 1976
 Мопассан Г. Новеллы. М., 1977
 Дюма А. Сильвандир: Роман. М., 1979
 Моравиа А. Новеллы. М., 1981
 Сю Э. Парижские тайны: Роман (пер. с франц. совместно с О. Моисеенко, Ф. Мендельсоном, М. Трескуновым)
 Верн Ж. Робур-завоеватель: Роман
 Моруа А. Письма незнакомке
 Моруа А. Три Дюма (из цикла "Литературные портреты")
 Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А. Альфред де Мюссе. Театр. Мюссе-драматург. Природа театра Мюссе. Сюжеты и характеры. Источники драматургии Мюссе. Комедийное и лирическое начало в драматургии Мюссе. Мюссе и мы (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А. Стендаль. Красное и чёрное (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А. Бальзак. Отец Горио. Цезарь Бирото (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А. Гюстав Флобер. Госпожа Бовари (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А. Анатоль Франс. Анатоль Франс, или Юмор и чувство меры (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А.  Франсуа Мориак. Детство и юность. Ад. Мнимое спасение. Писательская техника Мориака (из цикла  "Литературные портреты")
 Моруа А.  Антуан де Сент-Экзюпери. Промежуточные этапы. Законы действия. Творчество. Философия (из цикла  "Литературные портреты")
 Фрестье Ж. Проспер Мериме (пер. с франц. совместно с З. Фёдоровой)
 Матьё М. Моя судьба: Автобиография. М., 1991

Примечания

Литература

Ссылки 
 В архиве фантастики

Персоналии по алфавиту
Переводчики России
Переводчики СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Родившиеся в 1916 году
Умершие в 1990 году
Родившиеся в Москве